

Geografia 
 Salto (Cabo Verde)
 Salto (departamento) — no Uruguai
 Salto (São Paulo) — município no estado de São Paulo, Brasil
 Salto (Montalegre) — em Portugal
 Salto (Uruguai)

Desportos 
 Salto com vara ou salto à vara
 Salto em comprimento ou salto em distância
 Triplo salto ou salto triplo
 Salto em altura
 Saltos (hipismo)
 Mesa (ginástica)

Ver também 
 Queda de água
 Salto-alto
 Pulo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes